Molnár Mariann (1967) röplabdázó
 Molnár Mariann (1976) labdarúgó
 Molnár Mariann (1983) színésznő